Antoni Wieniawski (ur. 7 czerwca 1871 w Warszawie, zm. 1939) – polski ekonomista, właściciel ziemski, kierownik resortu skarbu w 1918.

Życiorys 
Kształcił się w szkole realnej w Warszawie. W 1892 roku ukończył Akademię Rolniczą w Berlinie, potem dokształcał się pracując w gospodarstwach w kraju i zagranicą. W 1894 roku objął po ojcu obszerny majątek Chlebnia pod Grodziskiem. Od 1897 roku działał w sekcji rolnej Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu. W tymże roku 1897 wziął ślub z Marią Repphan, córką Augusta Repphan – właściciela fabryki wyrobów metalowych w Warszawie.

Był wybitnym agronomem i nagradzanym hodowcą bydła. Wzorowo prowadził swój 332 hektarowy majątek Chlebnia. Mleko z majątku było sprzedawane  w Warszawie i w Grodzisku Mazowieckim. Wieniawski organizował kursy rolnicze dla włościan i młodzieży włościańskiej pod egidą Warszawskiego Towarzystwa Rolniczego w budynkach gospodarczych w swym majątku W 1910 roku wzorcowa obora Wieniawskiego była prezentowana na wystawie bydła w Petersburgu. otrzymał I nagrodę na pokazie rolniczo-hodowlanym w Błoniu w dziale bydła zarodowego. W 1913 roku na wystawie w Milanówku jego majątek Chlebnia otrzymał srebrny medal za krowy i za grupy hodowlane.

Prowadził bardzo intensywną działalność społeczną, krótko był także ministrem resortu skarbu (1918). Pod koniec lat 30. był członkiem komisji rewizyjnej zarządu Towarzystwa Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie.

Został pochowany cmentarzu Powązkowskim (grób 38-4-17/18).

Działalność społeczna i polityczna 
 1907 - 1917 - działał w Centralnym Towarzystwie Rolniczym: 1907-1911 jako sekretarz, od 1912  wiceprezes, od 1915-16  prezes
 1908 - 1910 - radca dyrekcji szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego; od 1910 w komitecie Towarzystwa.
 założyciel kółka rolniczego w powiecie błońskim
 założyciel Stowarzyszenia Pieniężnego
 1911 - współzałożyciel Warszawskiego Towarzystwa Wzajemnego Ubezpieczenia Inwentarza od Pomoru "Żywina"
 1912 - współzałożyciel Grodziskiego Towarzystwa Rolniczego (wiceprezes)
 członek Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Warszawie utworzonego w 1914
 1917 - założyciel Związku Rewizyjnego Polskich Stowarzyszeń Rolniczych (prezes)
 1917 - członek Komisji Komisarskiej Tymczasowej Rady Stanu
 1917 - założyciel Kasy Centralnej Pieniężnych Stowarzyszeń Rolniczych (prezes)
 od 27 lutego do 4 kwietnia 1918 -  kierownik resortu skarbu w prowizorium rządowym Antoniego Ponikowskiego
 1923 - odznaczony Krzyżem Komandorskim 
 1932-1939 -  prezes Instytutu Społecznego

Rodzina 
Był synem z pierwszego małżeństwa Juliana "Jordana" Wieniawskiego, znanego prozaika.

Odznaczenia 
 Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2 maja 1923)
 Krzyż Wielkiego Oficera Orderu Leopolda II (Belgia)

Wydawnictwa 
 Antoni Wieniawski - „0 poplonach i międzyplonach”; Wydawnictwo Wydziału Kółek Centr.Tow.Rolniczego
w Królestwie Polskiem No 12.Warszawa: Nakładem Spółki Wydawniczej Warszawskiej, 1911

Przypisy

Bibliografia 
 Leksykon Historii Polski, 1995
 Czy wiesz kto to jest? (pod ogólną redakcją Stanisława Łozy), Warszawa 1938, s. 795 (z fotografią)

Linki zewnętrzne 
 Antoni Wieniawski – publikacje w bibliotece Polona

Członkowie Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Warszawie
Ministrowie skarbu w Regencyjnym Królestwie Polskim
Odznaczeni Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (II Rzeczpospolita)
Polacy odznaczeni Orderem Leopolda II
Politycy Królestwa Polskiego (1916–1918)
Polscy ziemianie
Współpracownicy Tymczasowej Rady Stanu
Urodzeni w 1871
Zmarli w 1939
Członkowie Rady Głównej Opiekuńczej 1915–1920
Pochowani na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
Ludzie urodzeni w Warszawie